Stennewitz heißen folgende Orte 

 in Deutschland:
 Stennewitz (Dölbau), Ortsteil der Gemeinde Kabelsketal im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Stennewitz (Lübbenau/Spreewald), Wohnplatz der Stadt Lübbenau/Spreewald im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

 in Polen:
 Stennewitz, bis 1945 deutscher Name von Stanowice (Bogdaniec), Ortsteil der Landgemeinde Bogdaniec, Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus